Ранчо ла Морена има више значења:

 Ранчо ла Морена (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Морена (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику